Сыввож — название рек в России:

 Сыввож (приток Косьвожа) — в Республике Коми. 
 Сыввож (приток Лопью) — в Республике Коми. 
 Сыввож (приток Ягчери) — в Республике Коми.
Сыв-Вож — устаревшее название реки Сыж.